

Geografia

Austria 
 Rohrberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Niemcy 
 Rohrberg – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Altmarkkreis Salzwedel
 Rohrberg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Osoby 
 Rolf Rohrberg – niemiecki piłkarz
 Sebastian Rohrberg – niemiecki łucznik

Zobacz też 
 Rohberg